Религио́зный коммуни́зм идея создания коммунистического сообщества на основе той или другой религии. Исследователи употребляли этот термин для описания различных религиозных движений, в разные времена поддерживавших обобществление собственности.

Определение понятия 
Т. М. Браунинг () определяет «религиозный коммунизм» как форму коммунизма «прямо проистекающую из исходных принципов религии», а Ханс Дж. Хиллербранд (Hans J. Hillerbrand) как религиозное движение, поддерживающее «совместную собственность на товары и сопутствующую этому отмену частной собственности»; оба они отличают «религиозный коммунизм» от «политического» и «экономического» социализма. Хиллербанд, кроме того, противопоставляет «религиозный коммунизм» марксизму, призывающему (по мнению Хиллербанда) к устранению религии. Дональд Дрю Эгберт () и Стоу Персонс () отмечают, что «хронологически, религиозный коммунизм явно предшествует секулярному». Однако другие исследователи отмечают, что коммунизм всегда содержит религиозную идеологию;  (Marcin Kula), например, утверждает, что коммунизм «никогда и нигде не был свободен от квазирелигиозных элементов».

История 
Термин «религиозный коммунизм» применялся по отношению к различным общественным или религиозным движениям в истории. Например, «община ранних христиан в Иерусалиме» описывается как группа, практиковавшая религиозный коммунизм. Другой пример раннего религиозного коммунизма учение персидского протосоциалиста, персидского реформатора Маздака. По данным Бена Фовкеса (Ben Fowkes) и Балента Гоки (Bulent Gokay), на  большевик Михаил Скачко говорил, что «мусульманская религия основана на принципах религиозного коммунизма, согласно которым ни один человек не может быть рабом другого, и никакой кусок земли не может находиться в частной собственности».

Некоторые исследователи использовали термин «религиозный коммунизм» для описания нескольких протестантских религиозных движений XVII века, которые «не допускали личной собственности». Например, Мисра Бхабаграхи (Misra Bhabagrahi) и Джеймс Престон (James Preston) описывали «религиозный коммунизм шейкеров» как «сообщество, где все вещи общие».  характеризует «религиозный коммунизм в коммуне Онайда» как систему, где «кроме немногих личных вещей, у них общим было всё». Альберт Фрид () писал, что фактически «американский религиозный коммунизм достиг своего апогея» в 1850-е года «с ростом коммуны Онайда».

Другие учёные употребляли этот термин применительно к общественному коммунистическому движению, которое развилось в Париже в 1840-х годах и было организовано «поселившимися там иностранными, в основном германоязычными, подмастерьями».

В начале XX века, до распространения большевизма в России, некоторые интеллигенты выступали за реализацию «в качестве альтернативы марксизму» такой формы коммунизма, которая включает в себя христианскую идеологию. А в конце XX века некоторые католические теологи создавали группы для «диалога» между Католической церковью и Коммунистической партией в Италии.

См. также 
 Христианский коммунизм 
 Коммунализм
 Эбиониты
 Гуттериты
 Исламский социализм
 Религиозный социализм

Пояснения

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммунизм
Политические теории
Религия и политика